Ensjø (Oslo), een buurt in Oslo
Ensjø (metrostation), een station van de metro van Oslo